Библиоте́чная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Библиотечная улица — улица в Екатеринбурге.
 Библиотечная улица — улица в Москве.
 Библиотечная улица — улица в Химках.

Украина 
 Библиотечная улица — улица в Донецке.
 Библиотечная улица — улица в Одессе.
 Библиотечная улица — улица в городе Полтаве.

См. также 
 Библиотечный проезд
 Библиотечный переулок